«Hurts» — песня шотландской певицы Эмеле Санде. Она была написана вместе с Джеймсом Мюрреем, Мустафой Омером, Мэттью Холмсом, и Филипом Ли для ее второго альбома Long Live the Angels (2016), в то время как выпуск был под руководством Mojam и дуэта Mac & Phil. Песня была выпущена первым синглом альбома 16 сентября 2016 через Virgin Records в Соединенном Королевстве.

песня достигла номера 22 в UK Singles Chart и вошла в первую десятку чартов Шотландии и Валлонского региона Бельгии. Режиссером клипа, вышедшего 5 октября 2016, стал режиссер Дон Шэдфорт.

Трек-лист

Позиции в чартах

Чарты недели

Примечания 

Синглы 2016 года
Песни 2016 года